Византий — топоним:

 Византий — древнегреческий город, предшественник Константинополя
 Византий — прежнее название крупнейшего города Турции Стамбула

См. также 

 Византия
 Византия (значения)
 Византинистика
 Византинизм